Rosa mosqueta es un nombre genérico que abarca muchas variedades distintas del género Rosa:

 La Rosa rubiginosa, también llamada Rosa eglanteria, un arbusto cuyos frutos deshidratados se usan fundamentalmente como infusiones, té medicinal y materia prima para la fabricación de jugos y sopas;
 la Rosa moschata, una rosa silvestre europea conocida también como “Musk-Rose”;
 la Rosa canina, una rosa silvestre trepadora nativa de Europa, África, al norte de Chile (Risa Mosquitorius) nombre científico de la planta Mosqueta y al centro de  Asia conocida también como escaramujo

Rosa